Лыткино — название населённых пунктов:

Россия